Ли Гуйцин (кит. упрощ. 李桂清) родилась 16 февраля 1948 года.

Ли Гуйцин родилась в очень бедной семье недалеко от Фушунь на северо-востоке Китая. Её отец работал на артиллерийском заводе, но трагически погиб в результате несчастного случая, пытаясь спасти других. Эта трагедия оказала огромное влияние на её жизнь, потому что это означало, что её мать должна была поднять четырёх детей самостоятельно. Чтобы свести концы с концами, её мать продавала еду на улице, а Ли Гуйцин, её братья и сёстры готовили молотую кукурузу в домашних условиях. Так что у неё была очень тяжёлая молодость, хотя она любила одеваться и создавать красивую одежду. Она шила одежду, которую её семья, явно не могла позволить себе в то время, из клочков ткани. Эта форма творчества будет иметь большое влияние на её жизнь. Она открыла в себе талант, когда ей было 12 лет, Ли Гуйцин смогла встретиться с преподавателем Китайской оперной школы. В этой школе девушка смогла использовать свои навыки в дизайне костюма и научиться основам китайской театральной традиции. Именно там она поняла, что искусство и красота были её истинным призванием.

В 1968 году она влюбилась и вышла замуж за басиста. У них родилась дочь, а позже сын. В этот период своей жизни она была танцевальным хореографом. Это было до 1985 года, когда она решила поступить в Академию изящных искусств Luxun, престижную художественную школу в Шэньяне Китай, чтобы изучать моду и дизайн ткани. После её окончания Ли Гуйцин основала модельное агентство, а с 1988 по 2011 она имела большой успех и сумела расширить свою компанию по всему Китаю, переехав в Пекин.

В 2011 году её муж скоропостижно скончался, она была разбита горем и потеряла интерес к жизни. Ли Гуйчин свернула бизнес и вернулась в родной город Фушунь. Это заставило её переориентировать свою жизнь исключительно на живопись. Она сказала: «живопись приносит мне мир; мир в моём сердце. В моём воображении я всегда рисую». Поэтому Ли Гуйцин вложила все эмоции и опыт своей жизни в свои картины. Описывая свой творческий процесс, художник рассказывает: «Я люблю рисовать в полночь, это помогает эмоциям выйти вперёд и делает меня более креативной». В картинах вы можете увидеть её характер, трагедию, любовь и понимание эстетики. Она вкладывает свою душу в картины, они дверь в её внутренний мир.

Ли Гуйцин является признанным деятелем искусств провинции Ляонин и Китая в целом. Очень часто проводит собственные выставки и выставки других китайских художников по всему континентальному Китаю и за рубежом. Лауреат различных международных премий и наград. Является директором ассоциации художников провинции Ляонин.

Персоналии по алфавиту
Художники Китая